Næsby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Næsby Sogn (Næstved Kommune)
 Næsby Sogn (Odense Kommune)